Да́рья Влади́мировна Пове́реннова (род. 15 июня 1972, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2022).

Биография 
Родилась 15 июня 1972 года в Москве.

Дед — советский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР Сергей Владимирович Лукьянов (1910—1965).  После десяти лет совместной жизни с бабушкой ушел от неё.
Бабушка — Надежда Захаровна Тышкевич (3 сентября 1911 — 2000) — балерина Киевского театра оперы и балета.
Мать — Татьяна Сергеевна Лукьянова (род. 1 апреля 1939) — актриса, работала в Театре на Таганке: с 1960 по 1993 год — в театре под руководством Юрия Любимова, затем с 1993 года — в Содружестве актёров Таганки под руководством Николая Губенко.
Тётя — Оксана Сергеевна Лукьянова (род. 6 мая 1951) — переводчица и журналистка, дочь Сергея Лукьянова и актрисы Клары Лучко.
Отец — Владимир Ефимович Повереннов, работал переводчиком в издательстве «Прогресс», выпускавшем в СССР иностранную литературу.

Родители хотели, чтобы Дарья стала переводчицей, как отец. Она занималась в спецшколе с углублённым изучением английского языка. 

После окончания школы подала документы в театральный, но не поступила.  После неудачи год работала помощником режиссёра со знанием английского в съёмочной группе картины «Затерянный в Сибири» Александра Митты. А через год поступила в Щукинское театральное училище (курс В. В. Иванова), окончив которое стала актрисой театра им. Маяковского. Также принимает участие в антрепризных спектаклях.

В 1992 году, будучи студенткой второго курса, дебютировала в кино, снявшись в одной из серий американского эротического телесериала Залмана Кинга «Дневники „Красной туфельки“».

С 1994 года — актриса Театра им. Вл. Маяковского.

Известность приобрела после выхода сериала «День рождения Буржуя», где она сыграла сестру главного героя Веру.

В 2016 году была участницей проекта телеканала НТВ «КиношоУ».

Личная жизнь 
В конце второго курса Дарья вышла замуж за актёра кино Александра Жигалкина, который учился курсом старше, и 15 августа 1992 года родила дочь Полину. Через 10 лет совместной жизни оставила мужа ради актёра Валерия Николаева, с которым они прожили два года.  Впоследствии три года состояла в отношениях с Анатолием Руденко.

С 14 февраля 2021 года замужем за Андреем Шароновым, с которым встречалась 8 лет до брака.

Театральные работы 
 «Любовь глазами сыщика» (Белинда)
 «Развод по-женски» (Кристл Аллен)
 «Карамазовы» (Аграфена Александровна)
 «Рамки приличий» (Сесиль)
 «Мой век» (Фостин)
 «Три сестры» (Маша)
 «Наши друзья Человеки» (Саманта)
 «Идеальный муж» (миссис Чивли)
 «Люди и мыши» (жена Кудряша)
 «Чудаки» (Ольга) 
 «Роковое наследство»
 «На посадку» (Клеопатра Львовна Мамаева)
 2000 — «Дети Ванюшина»  С. Найденова. Режиссёр: А. Гончаров — Катя

Фильмография

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Российской Федерации (1 апреля 2022 года) — за заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства.
 Специальный приз «Лучшая женская роль в телесериале» на кинофестивале «Бригантина» за сериал «День рождения Буржуя».

Примечания 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина